Cerro Miraflores bezeichnet mehrere Erhebungen in Puerto Rico:

 Cerro Miraflores (Patillas, Puerto Rico)	
 Cerro Miraflores (Vega Baja, Puerto Rico)